Название футбольных клубов:
 «Намыс» (Алма-Ата) — бывший футбольный клуб.
 «Намыс» (Шымкент) — бывший женский футбольный клуб.
 «Намыс» (Астана) — название футбольного клуба «Женис» в период с 2009 по 2010 год.
 «Намыс-АПК» (Талас) — название футбольного клуба «Семетей» в 1992 году.